Plum Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Plum Island (Aleuten), zu den Aleuten gehörend
 Plum Island (Illinois)
 Plum Island (Massachusetts)
 Plum Island (New Jersey)
 Plum Island (New York)
 Plum Island (South Carolina)
 Plum Island (South Dakota)
 Plum Island (Wisconsin)